Okoye ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Okoye (* 1961), US-amerikanischer Footballspieler nigerianischer Herkunft
 Ebele Okoye (* 1969), nigerianische Malerin in Köln
 Godfrey Mary Paul Okoye (1913–1977), nigerianischer katholischer Bischof 
 John Ifeanyichukwu Okoye (* 1950), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Awgu
 Jonas Benson Okoye (* 1963), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Nnewi
 Lawrence Okoye (* 1991), britischer Diskuswerfer und American-Football-Spieler
 Maduka Okoye (* 1999), nigerianisch-deutscher Fußballtorhüter
 Paul Okoye, nigerianischer Musiker, Zwillingsbruder von Peter Okoye, siehe P-Square
 Peter Okoye, nigerianischer Musiker, Zwillingsbruder von Paul Okoye, siehe P-Square

Okoye ist der Name von:
 Godfrey Okoye University in Enugu, Nigeria